Le terme de premier principe ou Premier Principe peut désigner :

En physique, il s'agit d'une abréviation pour le premier principe de la thermodynamique.
En métaphysique, le Premier Principe désigne la Cause Première ou Arkhè. On parle aussi de principe premier dans des cas plus généraux.